Хюсеин Озкан (, ранее — Хаса́н Делимбе́кович Бисулта́нов; ) — турецкий дзюдоист и тренер, чемпион летних Олимпийских игр, серебряный призёр чемпионата мира 1999 года, чемпион Европы 1997 года, двукратный чемпион СССР, многократный чемпион Турции.

Спортивная биография 
Хасан Бисултанов родился в 1972 году в городе Аргун. В школе активно начал заниматься дзюдо и уже через пару лет выполнил норматив мастера спорта. После окончания школы был призван в армию, но при этом продолжал заниматься дзюдо и выступать на крупных международных соревнованиях. В 1990 и 1991 годах Хасан дважды становился победителем молодёжных чемпионатов СССР. В 1991 году Бисултанов стал чемпионом Европы среди юниоров. Спустя два года российский дзюдоист завоевал серебряную медаль взрослого чемпионата Европы. В 1994 году на территории Чечни началась война, и Хасан был вынужден покинуть родной город. Потеряв возможности для нормального тренировочного процесса, Хасан переехал в Турцию, где принял турецкое гражданство, а также сменил имя на Хюсеин Озкан.

В 1997 году Озкан впервые в карьере стал чемпионом Европы в категории до 65 кг. В 1999 году турецкий дзюдоист завоевал серебряную медаль на чемпионате мира и бронзу чемпионата Европы. В 2000 году Озкан принял участие в летних Олимпийских играх в Сиднее. В соревнованиях в категории до 66 кг Озкан довольно уверенно дошёл до финала соревнований. В решающем поединке турецкий дзюдоист иппоном победил француза Ларби Бенбудауда и стал олимпийским чемпионом — первым олимпийским чемпионом по дзюдо среди чеченцев.

После игр в Сиднее Озкан перенёс несколько серьёзных травм. Однако это не помешало ему вновь выиграть чемпионат Турции, а также стать бронзовым призёром чемпионата Европы 2003 года. В 2004 году Озкан не смог выступить на летних Олимпийских играх из-за очередной травмы.

Работает тренером в клубе «Коджаэли Бююкшехир Беледиеспор», юношеской и взрослой сборных Турции.

Семья 
Его младший брат Адлан является абсолютным чемпионом России по самбо, призёром чемпионатов России и Европы по дзюдо.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Биография спортсмена
 Хасайн Бисултанов: «Душой и мыслями я всегда в Чечне» 

Дзюдоисты СССР
Чемпионы России по дзюдо
Чемпионы Турции по дзюдо
Олимпийские чемпионы по дзюдо
Олимпийские чемпионы от Турции
Чемпионы летних Олимпийских игр 2000 года
Дзюдоисты на летних Олимпийских играх 2000 года
Чемпионы Европы по дзюдо
Дзюдоисты Чечни
Иммигрировавшие в Турцию из России
Тренеры Турции
Тренеры по дзюдо